Deniss Ivanovs – calciatore lettone
 Ņikita Ivanovs – calciatore lettone
 Sergejs Ivanovs – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 lettone
 Valērijs Ivanovs – ex calciatore lettone